Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Джамея Джексон.

Віра Звонарьова виграла титул, перемігши у фіналі Джексон з рахунком 7–6 (14–12), 7–6 (7–5).

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2006 Draw

DFS Classic Singles
2006